Битките при Павия се състоят през:
 Битка при Павия (271)
 Битка при Павия (476)
 Обсада на Павия (569–572)
 Обсада на Павия (773–774)
 Битка при Павия (1431)
 Битка при Павия (1525)